The Best of Kiss, Volume 2: The Millennium Collection е осми компилационен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 15 юни 2004 г. от Mercury Records.

Съдържа песни от периода 1982 – 1989 г., като пропуска албумите „Unmasked“ (1980) и „Music from "The Elder"“ (1981).

Състав 
 Пол Стенли – ритъм китара, вокали
 Джийн Симънс – бас, вокали
 Вини Винсънт – соло китара, бек вокали (2–4)
 Ерик Кар – барабани, бек вокали
 Марк Сент Джон – соло китара (5–6)
 Брус Кулик – соло китара, бек вокали (7–12)

 Жан Бува – бас (6,8)
 Стив Фарис – соло китара (1)
 Адам Мичъл – ритъм китара (1)

Песни

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 2004 година
Компилации